De Elzasser familie De Dietrich.
 De Dietrich Ferroviaire, een fabrikant van spoorwegmaterieel.
 De Dietrich (automerk)